Curtiss P-3 Hawk – amerykański samolot myśliwski
 Lockheed P-3 Orion – amerykański morski samolot patrolowy
 Pilatus P-3 – szwajcarski samolot szkolno-treningowy
 Pioneer P-3 – sonda kosmiczna